Jerzy I Sosnowski (ur. 1895) – kapitan administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), oficer KRU Kalisz
 Jerzy II Sosnowski (ur. 1896) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer Oddziału II SG
 Jerzy Stanisław Sosnowski (1915–1940) – porucznik marynarki, II oficer mechanik ORP Orzeł
 Jerzy Sosnowski (ur. 1962) – pisarz, publicysta